Нижегоро́дское:

 Нижегородское — муниципальное образование в Москве, соответствующее Нижегородскому району.
 Нижегородское сельское поселение — муниципальное образование в составе Апшеронского района Краснодарского края.

См. также 
 Нижегородская